Juan de San Martín puede referirse a:

Juan de Sanct Martín, conocido como Juan de San Martín. Conquistador español, descubridor de la actual ciudad de Sogamoso (1537), en el departamento de Boyacá, Colombia.
Juan de San Martín y Gómez (Cervatos de la Cueza, Palencia, España, 3 de febrero de 1728 - Málaga, España, 4 de diciembre de 1796), militar español, que hizo carrera en la región del Río de la Plata. Padre del General José de San Martín, prócer nacional de Argentina, Perú y Chile.
Juan de San Martín y Gutiérrez, Maestre de Campo, con destacada actuación en la Gobernación del Río de la Plata durante el siglo XVIII.